Theaetetus (wiskundige) (ca. 417 – 369 vChr.), een Griekse geodeet
 Theaetetus (Plato), een dialoog van Plato
 Theaetetus (inslagkrater), een maankrater
 Theaetetus van Cyrene (Θεαίτητος ὁ Κυρηναῖος) (- 270 vChr.), Grieks dichter
 Theaetetus (poet) (Θεαίτητος ὁ σχολαστικός) (6e eeuw vChr.), Grieks dichter